Die Portugal Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 28. April bis zum 4. Mai 2014 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Portugal Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Stanislas Wawrinka, der kurzfristig auf seine Teilnahme verzichtete, um sich auf die Sandplatzturniere in Madrid und Rom vorzubereiten. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Santiago González und Scott Lipsky den Titel. Sie verteidigten erfolgreich ihren Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Portugal Open 2014 fand vom 26. bis zum 28. April 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Portugal Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage

Einzelnachweise 

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Oeiras